Noto (Italië), een stad in de provincie Syracuse, Sicilië.
 Noto (Ishikawa), een gemeente in de prefectuur Ishikawa, Japan.
 Noto (provincie), een voormalige provincie van Japan.
 Noto (lettertype), een samenvoeging van Droid Sans en Serif met Open Sans, gebruikt voor Androidtoestellen